Il doppio femminile del torneo di tennis ASDAQ-100 Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Svetlana Kuznecova e Alicia Molik che hanno battuto in finale Lisa Raymond e Rennae Stubbs 7-5, 65-7, 6-2.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (semifinali)
 Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Svetlana Kuznecova /  Alicia Molik (Campionesse)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (primo turno)

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (finale)
 Anastasija Myskina /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Martina Navrátilová /  Francesca Schiavone (primo turno)
 Marion Bartoli /  Anna-Lena Grönefeld (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2005